The Collection bezeichnet:

in der Musik:
 The Collection 1973 – 84, von Bruce Springsteen 2010 veröffentlichte CD-Box-Set
 The Collection (Dan-Reed-Network-Album), ein Best-of-Album der US-amerikanischen Rockband Dan Reed Network
 The Collection (Krokus-Album), eine Kompilation der schweizerischen Hard-Rock-Band Krokus

Filme und Fernsheserien:
 The Collection (2005), US-amerikanisches Drama des Regisseurs Bruno de Almeida aus dem Jahr 2005
 The Collection – The Collector 2, US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Marcus Dunstan aus dem Jahr 2012
 The Collection (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2016